Ратлам может означать:

 Ратлам — город на западе индийского штата Мадхья-Прадеш, в районе Малава.
 Ратлам — туземное княжество Британской Индии.
 Ратлам — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.